Samsung SGH-E730 — трьохдіапазонний стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Комплектація: телефон, зарядний пристрій, стандартна батарея, дротова стереогарнітура, ремінець на руку, інструкція

Особливості: 90 Мб для фотографій, зображень, картинок 4 Мб для Java додатків; диктофон не працює під час розмови

Схожі моделі 
 Samsung SGH-E760
 Pantech PG-3500
 Samsung SGH-E720
 Samsung SGH-E620
 Samsung SGH-S410i

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Опис на сайті Samsung

E
Мобільні телефони, представлені в 2005 році